Лубега:

 Лубега, Джозеф (род. 1982) — угандийский боксёр.
 Лубега, Закария (род. 1985) — угандийский футболист.
 Лубега, Эдриса (род. 1998) — угандийский футболист.